Morvi, ancien État princier des Indes ;
 Morvi, ville de l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde ;
 Catastrophe de Morvi.